Buck Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buck Butte (Arizona)
 Buck Butte (Idaho)
 Buck Butte (Shasta County, Kalifornien)
 Buck Butte (Siskiyou County, Kalifornien)
 Buck Butte (Douglas County, Oregon)
 Buck Butte (Harney County, Oregon)
 Buck Butte (Jefferson County, Oregon)
 Buck Butte (Klamath County, Oregon)
 Buck Butte (Lake County, Oregon, 1452 m)
 Buck Butte (Lake County, Oregon, 1537 m)
 Buck Butte (Lake County, Oregon, 1559 m)
 Buck Butte (Wallowa County, Oregon)

Siehe auch:
 Buck Buttes